Хаус може да се отнася за:

 „Д-р Хаус“, американски медицински сериал
 Грегъри Хаус, главният герой на сериала
 Хаус, стил в електронната музика